UFC Fight Night: Мораис vs. Сэндхэген (, известен также как UFC Fight Night 179 или UFC on ESPN+ 37 или UFC Fight Island 5) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 11 октября 2020 года на спортивной арене «Flash Forum», расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Кори Сэндхэген победил Марлона Мораиса техническим нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
Данный турнир стал третьим во второй серии турниров, проводимых на территории спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island»), состоящей из пяти событий в сентябре-октябре 2020 года.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой между топовыми представителями легчайшего веса - бразильцем Марлоном Мораисом (#1 в рейтинге) и американцем Кори Сэндхэгеном (#4 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Кори Сэндхэген, Том Бриз, Крис Докас и Хоакин Бакли

Последствия турнира 
13 октября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Таннер Бозер (#15) покинул рейтинг Топ-15 тяжёлого веса;

Татьяна Суарес (#3) покинула рейтинг Топ-15 женского минимального веса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night